Список соціологічних опитувань громадської думки щодо рейтингів кандидатів у Президенти України на позачергових президентських виборах 2014 року.

Перший тур

Демократичні ініціативи, Центр Разумкова, травень 2014 
Загальнонаціональне дослідження громадської думки населення України, проведене Фондом «Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва» разом із Центром ім. Разумкова з 14 по 18 травня 2014 р.

СОЦІС, Рейтинг, КМІС, травень 2014 
Загальноукраїнське соціологічне дослідження «Україна напередодні Президентських виборів, травень», проведене силами трьох соціологічних служб (Центр соціальних та маркетингових досліджень «СОЦИС», Київський міжнародний інститут соціології, соціологічна група «Рейтинг») 8 – 13 травня 2014 року

КМІС, травень 2014 
Опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведене з 29 квітня по 11 травня 2014 р.

Рейтинг, квітень 2014 
Опитування соціологічної групи Рейтинг, проведене з 25 по 30 квітня 2014 р.

Центр Разумкова, квітень 2014 
Опитування проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 25 по 29 квітня 2014 року

КМІС, квітень 2014 
Опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведене 8-16 квітня 2014 у 8 областях південної та східної України

Центра Разумкова, Рейтинг , березень - квітень 2014 
Опитування, проведене соціологічною групою «Рейтинг» та Центром Разумкова у період 28 березня по 2 квітня 2014 року, результати по макрорегіонах.

International Republican Institute, Рейтинг , березень 2014 
Опитування, проведене соціологічною групою «Рейтинг» на замовлення International Republican Institute у період з 14 по 26 березня 2014 р., результати по макрорегіонах.

СОЦІС, КМІС, Рейтинг, Центр Разумкова, березень 2014 
Опитування, проведені соціологічними службами СОЦІС, КМІС, Рейтинг, Центр Разумкова у період з 14 по 19 березня 2014 р., результати по макрорегіонах.

Український інститут соціальних досліджень, березень 2014 
Опитування проведене Українським інститутом соціальних досліджень ім. Олександра Яременка у період з 1 по 6 березня 2014 року

Результати опитування по регіонах (серед тих, хто сказав що голосуватиме, та визначився)

Результати опитування в залежності від статі респондента (серед тих, хто сказав що голосуватиме, та визначився)

Результати опитування в залежності від віку респондента (серед тих, хто сказав що голосуватиме, та визначився)

КМІС, лютий - березень 2014 
Опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) проведене 28 лютого — 3 березня 2014 року, результати по макрорегіонах:

Опитування до лютого 2014

Другий тур

З лютого 2014
Динаміка підтримки основних кандидатів у другому турі (серед тих, хто має намір взяти участь у виборах та вже остаточно визначився)

Дослідження громадської думки населення України, проведене Фондом "Демократичні ініціативи ім.Ілька Кучеріва"  разом із Центром ім. Разумкова з 14 по 18 травня 2014 р.
Якщо   у   другий   тур   виборів   Президента   вийдуть   Петро Порошенко та Юлія Тимошенко:

Якщо   у   другий   тур   виборів   Президента   вийдуть   Петро Порошенко та Сергій Тігіпко:

До лютого 2014
Динаміка підтримки основних кандидатів у другому турі (серед тих, хто має намір взяти участь у виборах та вже остаточно визначився)

Опитування, проведене соціологічною групою «Рейтинг» 7-17 грудня 2013 р.

Якби до другого туру вийшли В. Кличко та В. Янукович:
 Кличко — 42,7%
 Янукович — 25,2%
 не визначилися — 12,5%
 не братимуть участі — 19,6%

Якби до другого туру вийшли А. Яценюк та В. Янукович:
 Яценюк — 35%
 Янукович — 25,8%
 не визначилися — 14,8%
 не братимуть участі — 24,4%

Якби до другого туру вийшли Ю. Тимошенко та В. Янукович:
 Тимошенко — 32,1%
 Янукович — 26,6%
 не визначилися — 15,5%
 не братимуть участі — 25,8%

Якби до другого туру вийшли О. Тягнибок та В. Янукович:
 Тягнибок — 28,8%
 Янукович — 27,1%
 не визначилися — 16,5%
 не братимуть участі — 27,6%

Опитування, проведене Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 9-20 листопада 2013 р.

Якби до другого туру вийшли В. Кличко та В. Янукович:
 Кличко — 35,2%
 Янукович — 21,6%
 не визначилися — 17,8%
 не братимуть участі — 25,4%

Якби до другого туру вийшли А. Яценюк та В. Янукович:
 Яценюк — 26,9%
 Янукович — 23,3%
 не визначилися — 19,6%
 не братимуть участі — 30,3%

Якби до другого туру вийшли О. Тягнибок та В. Янукович:
 Янукович — 25,0%
 Тягнибок — 19,4%
 не визначилися — 22,8%
 не братимуть участі — 32,7%

Опитування, проведене соціологічною групою «Рейтинг» на початку жовтня 2013 р.

Якби до другого туру вийшли В. Кличко та В. Янукович:
 Кличко — 37%
 Янукович — 22%
 не визначилися — 11%
 проти обох — 12%
 не братимуть участі — 18%

Якби до другого туру вийшли А. Яценюк та В. Янукович:
 Яценюк — 30%
 Янукович — 23%
 не визначилися — 11%
 проти обох — 17%
 не братимуть участі — 19%

Якби до другого туру вийшли Ю. Тимошенко та В. Янукович:
 Тимошенко — 28%
 Янукович — 24%
 не визначилися — 11%
 проти обох — 19%
 не братимуть участі — 18%

Якби до другого туру вийшли О. Тягнибок та В. Янукович:
 Янукович — 24%
 Тягнибок — 22%
 не визначилися — 12%
 проти обох — 23%
 не братимуть участі — 19%

Опитування, проведене Центром Разумкова з 30 вересня по 8 жовтня 2013 р.

Якби до другого туру вийшли В. Кличко та В. Янукович:
 Кличко — 37,7%
 Янукович — 24,8%
 не визначилися — 10,0%
 проти обох — 14,8%
 не братимуть участі — 12,7%

Якби до другого туру вийшли А. Яценюк та В. Янукович:
 Яценюк — 32,5%
 Янукович — 25,5%
 не визначилися — 9,5%
 проти обох — 19,3%
 не братимуть участі — 13,2%

Якби до другого туру вийшли Ю. Тимошенко та В. Янукович:
 Тимошенко — 31,4%
 Янукович — 26,0%
 не визначилися — 9,2%
 проти обох — 20,4%
 не братимуть участі — 13,0%

Якби до другого туру вийшли О. Тягнибок та В. Янукович:
 Янукович — 26,8%
 Тягнибок — 22,0%
 не визначилися — 11,5%
 проти обох — 25,3%
 не братимуть участі — 14,4%

Опитування, проведене компанією International Republican Institute (IRI) з 27 серпня по 9 вересня 2013 р.

Якби до другого туру вийшли В. Кличко та В. Янукович:

Якби до другого туру вийшли А. Яценюк та В. Янукович:

Якби до другого туру вийшли Ю. Тимошенко та В. Янукович:

Якби до другого туру вийшли О. Тягнибок та В. Янукович:

Опитування, проведене компанією Research & Branding Group з 25 липня по 4 серпня 2013 р.

Якби до другого туру вийшли В. Кличко та В. Янукович:

Якби до другого туру вийшли А. Яценюк та В. Янукович:

Якби до другого туру вийшли Ю. Тимошенко та В. Янукович:

Якби до другого туру вийшли О. Тягнибок та В. Янукович:

Якби до другого туру вийшли П. Порошенко та В. Янукович:

Опитування, проведене КМІС 6-12 березня 2013 року

Якби до другого туру вийшли В. Кличко та В. Янукович:
 Кличко — 39,3%
 Янукович — 25,7%
 не визначилися — 14,2%
 не братимуть участі — 20,8%

Якби до другого туру вийшли А. Яценюк та В. Янукович:
 Яценюк — 33,7%
 Янукович — 28,1%
 не визначилися — 14,2%
 не братимуть участі — 24,0%

Якби до другого туру вийшли Ю. Тимошенко та В. Янукович:
 Тимошенко — 29,4%
 Янукович — 28,6%
 не визначилися — 15,9%
 не братимуть участі — 26,1%

Якби до другого туру вийшли О. Тягнибок та В. Янукович:
 Янукович — 29,4%
 Тягнибок — 26,1%
 не визначилися — 18,6%
 не братимуть участі — 25,9%

Опитування Соціологічної групи «Рейтинг» у лютому 2013 р.

Якби до другого туру вийшли В. Кличко та В. Янукович:
 Кличко — 39,4%
 Янукович — 22,7%
 не визначилися — 9,4%
 проти обох — 13,0%
 не братимуть участі — 15,6%

Якби до другого туру вийшли А. Яценюк та В. Янукович:
 Яценюк — 31,7%
 Янукович — 25,0%
 не визначилися — 8,4%
 проти обох — 18,7%
 не братимуть участі — 16,2%

Якби до другого туру вийшли Ю. Тимошенко та В. Янукович:
 Тимошенко — 29,0%
 Янукович — 25,4%
 не визначилися — 7,4%
 проти обох — 22,1%
 не братимуть участі — 16,2%

Якби до другого туру вийшли О. Тягнибок та В. Янукович:
 Тягнибок — 26,6%
 Янукович — 25,4%
 не визначилися — 9,9%
 проти обох — 21,8%
 не братимуть участі — 16,5%

Див. також 
 Вибори Президента України 2014

Примітки 

Вибори Президента України 2014
Соціологічні опитування в Україні